Osoby o tym nazwisku:
 Danuta Malinowska – polska aktorka teatralna
 Lubow Malinowska – radziecka aktorka filmowa i teatralna
 Małgorzata Malinowska – polska artystka
 Magda Malinowska – polska lekkoatletka